Казачинское — топоним:

Россия 
 Казачинское — село в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Казачинское — аэропорт в селе Казачинское Иркутской области.
 Казачинское — село в Казачинском районе Красноярского края.

См. также 
 Казачинское сельское поселение